Calle de Sierra de Guadalupe - straat in Madrid
 Sierra de Guadalupe (metrostation) - metrostation nabij bovenstaande straat